Quince de Abril kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Quince de Abril, Suchiate, Chiapas, 
 Quince de Abril, Acapetahua, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar